Kazimierz Staszewski – krajoznawca, działacz PTTK.
 Kazimierz Piotr Staszewski "Kazik" –  polski muzyk, wokalista, saksofonista, autor tekstów i aranżer.